Креати́вное простра́нство — общедоступная территория, предназначенная для свободного самовыражения, творческой деятельности и взаимодействия людей. Американский урбанист и куратор программы  под эгидой ЮНЕСКО Саймон Эванс определяет креативные пространства как «сообщества творчески ориентированных предпринимателей, которые взаимодействуют на замкнутой территории».

Отличительной особенностью креативного пространства является нацеленность на деятельность человека в роли не потребителя или работника организации, а создателя уникального продукта своей личности. Креативные пространства рассматриваются как один из видов третьих мест.

Целью создания креативных пространств в городской среде является обеспечение творческой молодежи (креативному классу) среды, богатой возможностями для обучения, самообучения, обмена навыками, экспериментирования и реализации собственного видения города, мира.

Особенности 
Основное предназначение креативного пространства — предоставление площадок для деятельности представителям творческих профессий (так называемого креативного класса), численность которых в постиндустриальном обществе возрастает. Креативные пространства могут заниматься трансляцией и популяризацией рождённых на их территории продуктов и услуг (в сфере информационных технологий, науки, искусства и т. д.). В городах или городских районах, где расположены креативные пространства, они создают новые рабочие места, способствуя улучшению социально-экономической обстановки. 

Креативное пространство может также служить офисным центром, имея при этом какие-либо нестандартные особенности организации работы — к примеру, оформление интерьера, более высокое количество рекреационных зон и территорий неформального общения, или подразумевать работу в формате open space — такие особенности, по мнению ряда исследователей, помогают офисным сотрудникам преодолеть рутинный характер своей работы. 

Помимо экономической функции (офисы и магазины), креативные пространства могут исполнять и рекреационную и образовательную функции, выступая площадками для различных культурных мероприятий: выставок, лекций, кинопоказов. Функции также могут совмещаться под одной крышей. Основными видами креативных пространств являются коворкинги и арт-центры, Арт-кварталы, центры современного искусства .

Креативные пространства, как правило, размещаются в зданиях, утративших своё первоначальное предназначение, но впоследствии ревитализированных. Чаще всего это — бывшие промышленные здания, получающие новую функцию при сохранении архитектурного облика.

Проблемы креативных пространств 
Росту числа креативных пространств мешают как недостаток финансов для их организации, так и низкая инвестиционная привлекательность. В результате креативное пространство, если и создаётся, то служит лишь временным этапом использования той или иной территории, призванным повысить интерес к ней, за чем может последовать новое изменение её функций. Основной источник дохода креативных пространств — платежи арендаторов, в связи с чем небогатые культурные организации не могут составлять среди них большинство. Помимо этого, многие креативные пространства размещаются в бывших промышленных зданиях в момент, когда стоимость аренды неизвестного места ещё невысока, но вынуждены с ростом платежей искать новое место. Инвесторы, как правило, предоставляют территории под креативные пространства ровно до момента, когда появится более выгодное применение, что создаёт потенциальный конфликт интересов между резидентами креативного пространства и владельцами территории. К примеру, по этой причине в 2013 году в Санкт-Петербурге скандально закрылось пространство «Четверть», размещавшееся в особняке Пирогова.

Креативные пространства в мире и в России 

В развитых странах появление большого количества креативных пространств произошло в конце XX века. К примеру, в Великобритании с 1998 года поддержка креативных индустрий была заявлена одним из приоритетов государственной политики. Наиболее яркие примеры креативных пространств в странах Европы — лофт Tea factory в Лондоне;  в зданиях бывшего кабельного завода в Хельсинки, также в Хельсинки — культурная фабрика Korjaamo в бывшем трамвайном депо; культурный центр   в бывшем молокозаводе в Амстердаме; Superstudio в Милане.

В России массовое появление креативных пространств относится к 2000-м годам. Первым креативным пространством в России стал творческий кластер «Artplay» в Москве, открывшийся в 2005 году в здании бывшей ткацкой фабрики «Красная роза» (в данный момент расположен в другом месте). В последующие годы в столице России открылся ряд других креативных пространств — к примеру, центр современного искусства «Винзавод», Дизайн-завод «Флакон», открытый в 2009 году на территории бывшего хрустального завода имени Калинина, лофт-квартал «Даниловская мануфактура». Действуют креативные пространства и в Санкт-Петербурге: «Ткачи» в зданиях бывшей ткацкой фабрики имени Петра Анисимова и «Люмьер-Холл» в бывшем газгольдере на набережной Обводного канала, лофт-проект «Этажи» в здании бывшего хлебозавода, творческий кластер «Артмуза», открывшийся в 2014 году в здании бывшего завода музыкальных инструментов «Муздеталь», креативное пространство «Тайга» в особняке П. И. Мошкова XVIII века на Дворцовой набережной. Вслед за Москвой и Петербургом креативные пространства стали появляться и в других городах страны: филиал петербургского «Люмьер-Холла» в Екатеринбурге, креативное пространство «Bosicom» в Воронеже, «Арт-лофт» в Самаре, открывшийся в 2016 году, центр креативных индустрий «Штаб» в Казани, творческое пространство «Hubspace» в Чебоксарах, Кластер С52 (бывший Creative Space) в Ростове-на-Дону, открывшийся в 2011 году.

См. также 
 Арт-центр
 Коворкинг
 Ревитализация (урбанистика)
 Редевелопмент промышленных территорий

Примечания 

Урбанистика